

Sigle 
 TPS  – Télévision Par Satellite, piattaforma televisiva satellitare francese
 Temperatura e pressione standard  – condizioni standard di temperatura e pressione
 Tempo per il percorso standard  – tempo base nell'agility dog 
 Thermal Protection System  – sistema di protezione termica per i veicoli di rientro come lo Space Shuttle, in italiano scudo termico
 Third Person Shooter  – sparatutto in terza persona, modalità di sparatutto
 Toyota Production System  – sistema di organizzazione della produzione ideato dalla Toyota, diffuso in occidente sotto il nome di produzione snella
 Transaction Processing System  – sistema di elaborazione delle transazioni
 Transmission Parameters Signalling  – segnali utilizzati nel DVB-T
 Twin Prime Search  – progetto per la ricerca di grandi gemelli primi nella forma  e 
 Tecnologie e progettazioni di sistemi informatici e di telecomunicazioni Materia scolastica introdotta dalla riforma italiana degli istituti tecnici
 Throttle Position Sensor, sensore di posizione che permette alla centralina ECU di quanto è azionato l'acceleratore

Codici 
 TPS – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Trapani-Birgi (Italia)

Sport 
 TPS Turku o Turun Palloseura – polisportiva finlandese a cui fanno capo squadra di diversi sport

Musica 
 TPS – acronimo di Ti porto sfiga, canzone degli 883 dall'album La dura legge del gol